Dankert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), joueur de football allemand
, musicien américain
Piet Dankert (1934-2003), homme politique néerlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme